Гонка 500 миль Индианаполиса 1954 прошла в понедельник, 31 мая, 1954 года на автодроме Индианаполис Мотор Спидвей. Гонка являлась также вторым этапом чемпионата мира Формулы-1 сезона .

Гонка 

|}

Передача автомобилей:
 № 1 — Сэм Хэнкс (1-112), Джимми Дэвис (113—148) и Джим Ратман (149—191).
 № 5 — Пол Руссо (1-150) и Джерри Хойт (151—200).
 № 12 — Роджер Уорд (1-93, 161—172) и Эдди Джонсон (94-160).
 № 16 — Дуэйн Картер (1-76), Маршал Тиг (77-105), Джимми Джексон (106—120, 155—196) и Тони Беттенхаузен (121—154).
 № 27 — Эд Элизьян (1-148) и Боб Скотт (149—193).
 № 31 — Джин Хартли (1-151) и Маршал Тиг (152—168).
 № 33 — Лен Данкан (1-43) и Джордж Фондер (44-101).
 № 34 — Трой Ратман (1-100, 171—200) и Дуэйн Картер (101—170), очки за четвёртое место в зачёт Чемпионата мира поделены поровну.
 № 38 — Джим Ратман (1-95) и Пэт Флаэрти (96-110).
 № 43 — Джонни Томсон (1-113), Энди Линден (114—140) и Джимми Дэйуолт (141—165).
 № 45 — Арт Кросс (1-120), Джонни Парсонс (121—142), Сэм Хэнкс (143—153), Энди Линден (154—170) и Джимми Дэвис (171—200).
 № 65 — Спайдер Уэбб (1-54) и Дэнни Клэдис (55-104).
 № 71 — Фрэнк Арми (1-140, 165—193) и Джордж Фондер (141—164).
 № 74 — Энди Линден (1-86) и Боб Скотт (87-138).
 № 98 — Чак Стивенсон (1-55, 95-121) и Уолт Фоулкнер (56-94, 122—199).

Круги лидирования:
 Билл Вукович — 90 (61, 92-129, 150—200)
 Джек МакГрат — 47 (1-44, 89-91)
 Джимми Брайан — 46 (63-88, 130—149)
 Джимми Дэйволт — 8 (45-50, 55, 60)
 Арт Кросс — 8 (51-54, 56-59)
 Сэм Хэнкс — 1 (62)

 Поул-позиция: Джек МакГрат — 4:15,26 (4 круга), 138,630 миль/час
 Быстрейший лидирующий круг: Джек МакГрат — 1:04,04, 140,537 миль/час
 Новичок года — Ларри Крокет
 Суммарный призовой фонд — 288642 дол. США

Ссылки 
 
 
 

1954
1954 год в Индиане
События 31 мая
Май 1954 года